

Aziende 
 Società Autostrada Ligure Toscana – concessionario autostradale italiano
 Salt Mobile – azienda di telefonia svizzera

Cinema 
 Salt – film del 2010 di Phillip Noyce

Informatica 
 Salt – sequenze di bit casuali usati come input delle funzioni di derivazione delle chiavi crittografiche

Geografia 
Giordania
 Al-Salt – città del governatorato di Balqa
Italia
 Salt – frazione di Povoletto in provincia di Udine
Spagna
 Salt – comune della provincia di Girona

Musica 
 Salt – gruppo musicale svedese
 S.A.L.T. – traccia dell'album Orblivion dei The Orb del 1997
 Salt – album di Venetian Snares del 2000
 Salt – album di Lizz Wright del 2003
 Salt – album dei Forget Cassettes del 2006
 Salt – album di Angie McMahon del 2019
 Salt – singolo di Ava Max del 2019

Politica 
 Accordi SALT – accordi tra USA e URSS sull'impiego di armamenti strategici